Ricardo Alfaro (politicus) (1882-1971), Panamees president, diplomaat en internationaal rechter
Ricardo Alfaro (muzikant), Salvadoriaans muzikant in de jaren 1980